Caroline Garcia era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al terzo turno da Aryna Sabalenka.

In finale Caroline Wozniacki ha sconfitto Anastasija Sevastova con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Simona Halep (primo turno, ritirata)
 Caroline Wozniacki (campionessa)
 Angelique Kerber (terzo turno)
 Caroline Garcia (terzo turno)
 Petra Kvitová (primo turno)
 Elina Svitolina (primo turno)
 Karolína Plíšková (terzo turno)
 Naomi Ōsaka (semifinale)
 Sloane Stephens (terzo turno)

 Julia Görges (terzo turno)
 Kiki Bertens (terzo turno)
 Jeļena Ostapenko (secondo turno)
 Dar'ja Kasatkina (primo turno, ritirata)
 Garbiñe Muguruza (secondo turno)
 Elise Mertens (primo turno)
 Ashleigh Barty (ritirata)
 Madison Keys (secondo turno, ritirata)

Wildcard 

  Duan Yingying (primo turno)
  Samantha Stosur (primo turno)
  Wang Qiang (semifinale)

 Wang Yafan (primo turno) 
 Zheng Saisai (secondo turno)

Qualificate 

  Dayana Yastremska (primo turno)
  Julija Putinceva (primo turno)
  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Ons Jabeur (secondo turno)

 Polona Hercog (secondo turno)
 Zarina Dijas (primo turno)
 Katie Boulter (primo turno)
 Andrea Petković (primo turno)

Lucky loser 

  Sorana Cîrstea (primo turno)

 Bernarda Pera (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

China Open 2018